Cuminum aegyptiacum är en flockblommig växtart som beskrevs av François Victor Mérat de Vaumartoise och Dc. Cuminum aegyptiacum ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
aegyptiacum